Плек-сюр-Льє () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 380 км на захід від Парижа, 85 км на захід від Ренна, 19 км на південь від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2016 року Плек-сюр-Льє і Л'Ермітаж-Лорж було об'єднано в новий муніципалітет Плек-Л'Ермітаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1360 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3238,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Плек-сюр-Льє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор